A-1 liga za žene za sezonu 2016./17. je dvadeset i šesta sezona najvišeg ranga hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene u kojem sudjeluje 11 klubova.  Prvak je četvrti put zaredom postao Medveščak iz Zagreba.

Sudionici 

 Ragusa - Dubrovnik 
 Plamen - Požega
 Pula Črnja Tours -  Pula
 Brod na Savi - Slavonski Brod
 Split -  Split
 Šibenik - Šibenik
 Podravac Gigant - Virje
 Zadar - Zadar
 Croatia 2006 - Zagreb
 Medveščak  - Zagreb 
 Trešnjevka 2009 -  Zagreb

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

Poveznice 
 A-2 hrvatska košarkaška liga za žene 2016./17.
 zenska-kosarka.com, A1 liga 
 hks-cbf.hr, A-1 ženska liga 
 eurobasket.com, A-1 liga za žene

Izvori 
 ksz-zagreb.hr, A-1 Ženska liga 2016./17., pristupljeno 4. travnja 2017.
 eurobasket.com, A-1 liga za žene 2016./17., rezultati, pristupljeno 4. travnja 2017.
 hks-cbf.hr, A-1 ženska liga (22. kolo): Ragusa iznenadila Medveščak , objavljeno 29. ožujka 2017., pristupljeno 4. travnja 2017.
 hks-cbf.hr, FOTO/VIDEO Košarkašice Medveščaka obranile titulu prvakinja Hrvatske , objavljeno 3. svibnja 2017., pristupljeno 4. svibnja 2017.

2016-17
ž-1-A-1